Лидија има више значења:
 Лидија, регион
 Лидија (Јужна Каролина)
 Лидија (Луизијана)
 Лидија (име)
 Лидија (певачица)
 Лидија (ТВ филм)